Андреани () — итальянская фамилия.

Известные носители:
 Андреани, Альберто (1902—1951) — итальянский офицер, кавалер высшей награды Италии за подвиг на поле боя — золотой медали «За воинскую доблесть».
 Андреани, Альдо (1887—1971) — итальянский скульптор и архитектор.
 Андреани, Андреа (1540—1623) — мантуанский гравёр на меди и на дереве.
 Андреани, Генри — американский режиссёр.